Trilling ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Trilling, Problemtheoretiker
 Ilia Trilling (auch Ilya Trilling; 1895–1947), deutsch-jüdischer Theaterproduzent sowie Komponist jüdischer Theatermusik
 Lawrence Trilling, US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Leon Trilling (1924–2018), US-amerikanischer Luftfahrtingenieur
 Lionel Trilling (1905–1975), US-amerikanischer Literaturkritiker, Schriftsteller und Lehrer
 Manfred Trilling, deutscher Synchronsprecher und Schauspieler
 Wolfgang Trilling (1925–1993), deutscher katholischer Priester, Theologe und Neutestamentler

Trilling heißen folgende geographische Objekte:
 Trilling (Gemeinde Neustadtl), Ort in Neustadtl an der Donau, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Trillingane, Nunatakker im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Trillingbukta, Bucht an der Prinz-Harald-Küste, Königin-Maud-Land, Antarktika
 Trillingnutane, Nunatakker im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Trillingøyane, Inselgruppe vor der Prinz-Harald-Küste, Königin-Maud-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Drilling (Begriffsklärung)